Lygosoma deplanchei est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lygosoma deplanchei Bavay, 1869 est un synonyme de Sigaloseps deplanchei (Bavay, 1869)
 Lygosoma deplanchei Bocage, 1873 nec Bavay, 1869 est un synonyme de Epibator nigrofasciolatus (Peters, 1869)

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Eugongylinae